

Fiumi

Russia europea
 Belaja – affluente della Kama
 Belaja – affluente superiore dell'Ajdar
 Belaja – affluente inferiore dell'Ajdar
 Belaja – affluente del Volga
 Belaja – affluente della Volmanga
 Belaja – affluente della Volč'ja
 Belaja – affluente della Vjatka
 Belaja – affluente dell'Irdom
 Belaja – affluente del Luptjug
 Belaja – affluente del Lugan'
 Belaja – affluente della Meleča
 Belaja – affluente della Msta
 Belaja – affluente dell'Obša
 Belaja – affluente della Rata
 Belaja – affluente della Ruza
 Belaja – affluente del Rjadan'
 Belaja – affluente della Cna
 Belaja – affluente della Čërnaja
 Belaja – immissario del Grande Imandra

Caucaso
 Belaja – affluente del Debed
 Belaja – affluente del Kuban'

Siberia
 Belaja – affluente dell'Angara
 Belaja – affluente del Bol'šoj Bačat
 Belaja – affluente della Gerasimova
 Belaja – affluente dell'Elovaja
 Belaja – affluente dell'Indiga
 Belaja – affluente del Ket'
 Belaja – affluente della Nejva
 Belaja – affluente della Ljurol'ka
 Belaja – affluente del Čaryš

Estremo oriente russo
 Belaja – fiume dell'estremo oriente russo, affluente dell'Anadyr'
 Belaja – affluente della Penžina
 Belaja – affluente della Kamčatka
 Belaja – fiume della Kamčatka, sfocia nel mare di Bering
 Belaja – affluente della Seva
 Belaja – affluente della Sungača
 Belaja – affluente del Bol'šoj Takoj

Geografia

Bielorussia
 Belaja – villaggio nella regione di Vicebsk
 Belaja – villaggio nella regione di Mahilëŭ
 Belaja – villaggio nella regione di Brėst, distretto di Drahičyn
 Belaja – villaggio nella regione di Brėst, distretto di Kamjanec
 Belaja – villaggio nella regione di Hrodna, distretto di Karėličy
 Belaja – villaggio nella regione di Hrodna, distretto di Smarhon'

Russia
 Belaja – villaggio nell'Oblast' di Arcangelo
 Belaja – villaggio nell'Oblast' di Vologda
 Belaja – villaggio nell'Oblast' di Irkutsk
 Belaja – parte della città di Kaluga
 Belaja – villaggio nel Kujbyševskij rajon (Oblast' di Kaluga)
 Belaja – villaggio nel Peremyšl'skij rajon
 Belaja – villaggio nel Podosinovskij rajon
 Belaja – villaggio nel Falënskij rajon
 Belaja – villaggio nell'Oblast' di Kostroma
 Belaja – sloboda dell'Oblast' di Kursk
 Belaja – villaggio nel Boksitogorskij rajon
 Belaja – villaggio nel Kirišskij rajon
 Belaja – villaggio nell'Oblast' di Mosca
 Belaja – villaggio nel Dal'nekonstantinovskij rajon
 Belaja – villaggio nell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Belaja – villaggio nell'Oblast' di Novgorod
 Belaja – villaggio nell'Oblast' di Pskov
 Belaja – villaggio nell'Oblast' di Tver'

Ucraina
 Belaja – villaggio nel Distretto di Lypovec'
 Belaja – villaggio nel Distretto di Jampil'
 Belaja – villaggio nel Distretto di Ternopil'
 Belaja – villaggio nel Distretto di Čortkiv
 Belaja – villaggio nel Distretto di Čemerivci
 Belaja – villaggio nell'Oblast' di Černivci

Persone
 Anna Sergeevna Belaja – sciatrice russa
 Galina Andreevna Belaja – critico letterario russo

Altro
 Belaja – base dell'Aeronautica militare russa